Il campionato europeo di pallavolo femminile 1950 si è svolto dal 14 al 22 ottobre 1950 a Sofia, in Bulgaria: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali europee e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva all'.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
URSS(Secondo titolo)

Secondo posto
Polonia

Terzo posto
Cecoslovacchia

Classifica finale

Collegamenti esterni